A Seleção Neerlandesa de Futebol é uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Amistosos prévios

Escalação

Classificação

Primeira fase 

Sorteada no grupo B, os Países Baixos as seleções da Espanha, da Austrália e do Chile.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Decisão do terceiro lugar 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014
Países Baixos na Copa do Mundo FIFA